Јепурени има више значења:

 Јепурени (Андриешени), насеље у округу Јаши у Румунији
 Јепурени (Мовилени), насеље у округу Јаши у Румунији